Oh, Teacher! – cortometraggio del 1923 diretto da Eddie Lyons
Oh, Teacher! – cortometraggio del 1924 diretto da Arvid E. Gillstrom
 Oh Teacher – film del 1927 diretto da Walt Disney